

Géologie  
 Columbia, Hudsonland ou Hudsonia, supercontinents qui aurait existé il y a environ 1,5 à 1,8 milliard d'années

Biologie  
 Hudsonia L., 1767 : un genre de plantes de la famille des Cistaceae, 
 Hudsonia Campbell, 1975 : un genre de plathelminthes (vers plats) de la famille des Steganodermatidae.